L'Estadio Juan Domingo Perón è uno stadio di Avellaneda (Buenos Aires), sede delle partite interne del Racing Avellaneda.

Galleria d'immagini

Storia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Perón
Racing Club de Avellaneda